Ша́цких — русская фамилия. Известные носители:

 Шацких, Владимир Владимирович (род. 1981) — украинский борец (греко-римская борьба).
 Шацких, Максим Александрович (род. 1978) — узбекистанский футболист.
 Шацких, Олег Александрович (род. 1974) — узбекистанский футболист.
 Шацких, Павел Трефильевич (1867—1928) — русский поэт.

См. также